Фамилия:
 Пуркине, Карел
 Пуркине, Эмануэль фон (1832—1882) — чешский ботаник и метеоролог.
 Пуркине, Ян Эвангелиста

См. также 
 Пуркинье